L'espressione Giochi olimpici di Cortina d'Ampezzo può essere riferita a due diverse edizioni dei Giochi olimpici invernali ospitate dalla città di Cortina d'Ampezzo, in Italia:

Giochi olimpici invernali 1944, non disputati a causa della seconda guerra mondiale
VII Giochi olimpici invernali, nel 1956
XXV Giochi olimpici invernali, svoltisi  nel 2026 con Milano